FGF est un sigle de 3 lettres, qui peut désigner : 

 Fibroblast growth factor (en français, facteur de croissance des fibroblastes) ;
 Fédération des géomètres francophones ;
 Fondation pour les générations futures ou Future Generation Foundation, en Belgique ;
 Fédération guinéenne de football, la fédération gabonaise de football ;
 Fédération du Goiás de football  ou Federação Goiana de Futebol, au Brésil ;
 Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière, un regroupement de fédérations syndicales ;
 Forschungsgemeinschaft Funk E.V., une association allemande de recherche pour les applications de la radio).